Archetipo – in filosofia, è un modello generale rappresentativo di un soggetto;
Archetipo – in filologia indica il più antico esemplare, distinto dall'originale, da cui discendono tutti i testimoni superstiti di un testo;
Archetipo – concetto creato da Carl Gustav Jung che designa una struttura psichica a priori, un simbolo universale di un tipo o persona che funge da modello ideale per un gruppo;